Архиепархия Замбоанги () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Замбоанга, Филиппины. Архиепархия Замбоанги распространяет свою юрисдикцию на часть провинции Южная Замбоанга. В митрополию Замбоанги входят епархия Ипиля и территориальная прелатура Исабелы. Кафедральным собором apxиепархии Замбоанги является церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

История 
10 апреля 1910 года Римский папа Пий X учредил епархию Замбоанги, выделив её из епархий Себу и Харо. В этот же день епархия Замбоанги вошла в митрополию Манилы.

20 января 1933 года епархия Замбоанги передала часть своей территории для возведения новой епархии Кагаян-де-Оро.

28 апреля 1934 года епархия Замбоанги вошла в митрополию Себу.

27 января 1951 года епархия Замбоанги передала часть своей территории для возведения территориальной прелатуры Осамиса (сегодня — Архиепархия Осамиса).

29 июня 1951 года епархия Замбоанги вошла в митрополию Кагаян-де-Оро.

19 марта 1958 года Римский папа Пий XII выпустил буллу Quasi mater, которой возвёл епархию Замбоанги в ранг архиепархии.

В следующие годы архиепархия Замбоанги передала часть своей территории для возведения новых церковных структур:

 12 октября 1963 года — территориальной прелатуры Исабелы;
 31 июля 1967 года — епархии Диполога;
 12 ноября 1971 года — епархии Пагадиана;
 24 декабря 1979 года — территориальной прелатуры Ипиля (сегодня — Епархия Ипиля).

Ординарии епархии 
 епископ Майкл Джеймс О’Доэрти (1911—1916);
 епископ James Paul McCloskey (1917—1920);
 епископ José Clos y Pagés (1920—1931);
 епископ Luis Del Rosario (1933—1958);
 архиепископ Luis Del Rosario (1958—1966);
 архиепископ Lino Gonzaga y Rasdesales (1966—1973);
 архиепископ Francisco Raval Cruces (1973—1994);
 архиепископ Carmelo Dominador Flores Morelos (1994—2006);
 архиепископ Romulo Geolina Valles (2006 — 11.02.2012);
 архиепископ Romulo Tolentino de la Cruz (15.03.2014 — 10.12.2021).

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла Quasi mater , AAS 50 (1958), стр. 99

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация 

Католические епархии Филиппин